Gosport – miasto w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Gosport – dystrykt hrabstwa Hampshire (Anglia)
 Gosport – miasto w Indiana (USA)
 Gosport – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Gosport – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 GO Sport – sieć sklepów sportowych